Rhipidistia es un clado de vertebrados sarcopterigios que incluye a los tetrápodos y los peces pulmonados, junto con sus parientes extintos. También incluye órdenes extintos como los Porolepiformes.

Esta agrupación esta respaldada por datos moleculares y morfológicos. La evidencia de que los tetrápodos evolucionaron de peces sarcopterigios es fuerte que obliga a incluir a los tetrápodos dentro de Sarcopterygii.

Los miembros de este clado tienen como importante sinapomorfía la presencia de dos aberturas nasales en la parte posterior de la cavidad nasal que comunican con la garganta, llamadas coanas en contraposición a otros vertebrados que no tienen esta característica. La evolución de la suspensión autostílica de la mandíbula, en la cual el hueso del palatocuadrado se fusiona con el cráneo, es también exclusiva de este grupo.

Filogenia 

A continuación se muestra la relaciones filogenéticas de los peces pulmonados con sus parientes extintos y de los tetrápodos con sus antepasados extintos:

Referencias 

Sarcopterygii